Чудовище — пугающее существо, монстр.

Фильмы 
 «Чудовища» (I Mostri) — комедия, 1963; Италия, Франция; реж. Дино Ризи.
 «Чудовище» (L' Animal) — комедия, 1977, Франция, реж. Клод Зиди.
 «» (Il mostro) — триллер, 1977, Италия, реж. Луиджи Дзампа.
 «» (Oedipus orca) — sexploitation, 1977, Италия, реж. Эрипрандо Висконти.
 «Чудовище» (Creature) — фильм ужасов, 1985, США, реж. Уильям Мэлоун.
 «Чудовище» — мультфильм, 1990, СССР, реж. Е. Нитылкина.

См. также 
 Монстр (значения)
 Монстры (значения)